Витаутас Рачкаускас (; род. 24 июня 1961, Новокузнецк, Кемеровская область, РСФСР, СССР) — бывший мэр литовского города Висагинаса (2007—2011 годы).

Биография 
1968—1978 учился в Электренской средней школе. В 1983 году закончил Каунасский политехнический институт имени Антанаса Снечкука, получил специальность инженера-энергетика.

В 1983—1986 годах работал в Западном управлении строительства Игналинской АЭС.

В 1986—2000 годах работал начальником цеха Теплоснабжения и подземных коммуникаций Игналинской АЭС.

С 21 апреля 2000 года по 2011 год — мэр города Висагинаса.

В 1996 г. член Союза либералов Литвы, с 2003 г. Союза либералов и центра Литвы.

В 1997—2000, 2000—2003, 2003—2007, 2007—2011 и с 2011 года — депутат муниципального совета Висагинаса.

Член Комитета регионов Европейского союза от Литвы.

Ещё учась в средней школе, интересовался гандболом, лёгкой атлетикой. В институте серьёзно занялся морским многоборьем (плавание, стрельба, бег, гребля, гонки под парусом). Был членом литовской гандбольной сборной, выиграл две бронзовые медали.

Награды 
 Медаль Памяти 13 января (8 января 2009 года)

Семья 

Жена Ольга — Инженер ИАЭС. Есть двое детей: дочь Юргита (р. 1984 г.) и сын Повилас (р. 1989 г.)

Примечания

Ссылки 
 Витаутас Рачкаускас
 Витаутас Рачкаускас третий раз избран мэром Висагинаса
 Мэры города Висагинас

Персоналии:Висагинас
Выпускники Университета Витовта Великого
Мэры города Висагинас
Муниципальные депутаты Литвы